Киямов — фамилия; имеет женскую форму Киямова.
 Киямов, Давли Киямович (1923—2004) — советский военнослужащий, участник Великой Отечественной войны, полный кавалер ордена Славы.
 Киямов, Шамси (1920—2000) — советский и узбекский актёр, драматург и сценарист.

См. также 
 Кияма (значения)